American Splendor bezeichnet:
 American Splendor (Comicmagazin), ein seit 1976 herausgegebenes US-amerikanisches Comic-Magazin
 American Splendor (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2003, basierend auf dem Leben des Schöpfers des gleichnamigen Comicmagazins